Excelsior (lateinisch „der sehr Erhabene, Ausgezeichnete“) steht für:

 Excelsior (Diamant), natürlicher Diamant
 Excelsior (Dampfschiff), 1866 gesunkenes englisches Dampfschiff
 Excelsior (Schiff, 1987), Binnenschiff, 2007 auf dem Rhein havariert
 Excelsior (Schiff, 1999), Fähre der italienischen Reederei Grandi Navi Veloci

 Excelsior (Schriftart), Computer-Schriftfont
 Thema in der Schachkomposition, siehe Sam Loyd #Der Excelsior
 Titel eines Gedichts von Henry Wadsworth Longfellow
 Staatsmotto von New York (Bundesstaat)
 Excelsior Rotterdam, Rotterdamer Fußballverein
 Excelsior (Panzer), britisches Panzerprojekt im Zweiten Weltkrieg
 Excelsior (Reizgas), Trivialname von 10-Chlor-9,10-dihydroacridarsin
 Excelsior (Ballon), Freiballon, der 1898 mit Stanley Spencer (Ballonfahrer) und 1909 mit Ferdinand Porsche aufstieg
 Excelsior (Luftschiff), experimentelles Luftschiff von Stanley Spencer (Ballonfahrer) um 1903
 Excelsior (Union Army Balloon Corps), militärischer Aufklärungsballon der USA (um 1861–1863)
 mehrere Berge, siehe Excelsior Mountain (Begriffklärungsseite)
 AS Excelsior, Fußballverein auf Réunion

Unternehmen:
 Hotel Excelsior, Berlin
 Hôtel Excelsior, Montreux
 Grand Hotel Excelsior (Venedig)
 Excelsior Hotel Ernst, Köln
 Excelsior (Fahrzeughersteller), ehemaliger französischer Fahrzeughersteller
 Automobiles Excelsior, ehemaliger belgischer Automobilhersteller (1903–1928)
 Excelsiorwerke, ehemaliger Kölner Automobilhersteller (1900–1914)

 Excelsior Maschinen, deutscher Maschinen- und Automobilhersteller
 Excelsior Motor Company, ehemalige britische Motorradmarke (1896–1965)
 Excelsior Motor Manufacturing & Supply Company, ehemalige US-amerikanische Motorradmarke, auch als American Excelsior
 Hannoversche Gummiwerke Excelsior, ehemalige Fahrrad-Reifenmarke (1880–1930er)
 Motorwagenfabrik Excelsior, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller (1905–1907)
 Balloon Excelsior, 1969 in Kalifornien (USA) gegründet, Fabrikation, Reparatur von und Flugschule für Ballons
 Excelsior (Zeitung), die zweitälteste Zeitung von Mexiko-Stadt, 1917 gegründet

Orte in den USA:
 Excelsior (Georgia)
 Excelsior (Minnesota)
 Excelsior (McDowell County, West Virginia)
 Excelsior (Upshur County, West Virginia)
 Excelsior (Webster County, West Virginia)
 Excelsior (Wisconsin), im Richland County
 Excelsior (Town), Sauk County, Wisconsin
 Excelsior Township, mehrere
 Excelsior Estates, Missouri
 Excelsior Springs, Stadt in Missouri

Siehe auch:

 Excelsior-Tunnel (Berliner Fußgängertunnel)
 Excelsior-Unfall (Havarie des Binnencontainerschiffs Excelsior auf dem Rhein, 2007)
 Projekt Excelsior (Rekord-Fallschirmabsprünge 1959–1960)
 Fraxinus excelsior (Taxonomischer Name der Gemeinen Esche)